La notion hominidé se réfère à un des sujets suivants :

 Les hominidés forment une famille de primates
 Hominidé (roman) est un livre de l'écrivain autrichien Klaus Ebner

en:Hominid